Dark Side of the Moon pode ser:

 The Dark Side of the Moon, álbum de Pink Floyd
 Classic Albums: Pink Floyd - The Making of The Dark Side of the Moon
 The Dark Side of the Moon Live, turnê de Roger Waters
 Dark Side of the Moon (documentário), um documentário
 The Dark Side of the Moon (filme), terror de 1990
 Dark Side of the Moon (álbum de Medicine Head)
 Dark Side of the Moon (livro), de Sherrilyn Kenyon

Desambiguação